

Géographie

Allemagne 

 Brunswick est une ville de Basse-Saxe.

Australie 
 Brunswick est un quartier (trad. : suburb) de la ville de Melbourne dans l'État de Victoria.

Canada 
 Brunswick est une localité de Colombie-Britannique ;
 Brunswick est une paroisse du Nouveau-Brunswick.

Chili 

 La péninsule de Brunswick se situe dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, en Patagonie chilienne.

États-Unis 

 Brunswick est une ville de Géorgie ;
 Brunswick est une ville du Maine ;
 Brunswick est une municipalité rurale du Missouri ;
 Brunswick, ville située dans l’État de New York ;
 Brunswick est une ville de l'Ohio ;
 Brunswick, une ville de Caroline du Nord ;
 Brunswick, une ville du Vermont ;
 Brunswick, une ville du Maryland ;
 Le comté de Brunswick est un comté de Caroline du Nord ;
 Le comté de Brunswick est un comté de Virginie.

 South Brunswick est un township du comté de Middlesex, dans le New Jersey.

Royaume-Uni 
 Brunswick est un village du Tyne and Wear, en Angleterre.

Nouvelle-Zélande 
 Brunswick communauté rurale située  dans  la région de Manawatū-Whanganui dans l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Histoire 
 Le comté de Brunswick est un état féodal allemand à l'origine du duché de Brunswick-Lunebourg.
 Le duché de Brunswick-Lunebourg est un État du Saint-Empire romain germanique né en 1235 et disparu en 1806, centré sur la ville de Brunswick. Au cours de son histoire, il s'est divisé en plusieurs principautés, notamment :
 la principauté de Brunswick-Wolfenbüttel (1269-1815), à laquelle succède le duché de Brunswick (1815-1918) puis l'État libre de Brunswick (1918-1946) ;
 la principauté de Lunebourg (1269-1705), à laquelle succède l'électorat de Brunswick-Lunebourg (1708-1814) puis le royaume de Hanovre ;
 la principauté de Calenberg (1494-1705) ;
 la principauté de Göttingen (1286-1495) ;
 la principauté de Grubenhagen (1291-1596).

 La maison de Brunswick est la dynastie qui règne sur ces diverses principautés (voir aussi les articles de chaque principauté pour la liste des individus ayant porté le titre de « duc de Brunswick-Lunebourg »).

 Le manifeste de Brunswick est une proclamation rédigée par le duc Charles-Guillaume-Ferdinand de Brunswick-Wolfenbüttel adressée au peuple de Paris pendant la Révolution française.

Patronyme 

 Élisabeth de Brunswick-Grubenhagen (1550-1586), aristocrate danoise ;
 Hugo Brunswick, comédien français ;
 Léon-Lévy Brunswick, pseudonyme de Léon Lévy (1805-1859), auteur dramatique français ;
 Mark Brunswick (1902-1971), compositeur américain ;
 Natascha Artin Brunswick (1909-2003), mathématicienne et photographe germano-américaine ;
 Ruth Mack Brunswick (1897-1946), psychiatre et psychanalyste américaine.

Entreprises 

 Brunswick Corporation est un groupe international d'origine américaine constructeur et distributeur de produits de loisirs.
 Brunswick Marine est la filiale européenne de ce groupe dans le domaine motonautique.
 Brunswick Records est un label discographique américain.

Botanique 
 Brunswick, cultivar de figue.

Homonymie de toponyme